Het ATP-toernooi van Halle 2009 werd van 6 tot en met 14 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden werden gespeeld op gras in het Gerry Weber Stadion.

Het toernooi van 2009 trok 103.800 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle